Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1998 в Нагано показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 68 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 2176 спортисти (от които 787 жени) от 72 страни в периода от 7 февруари до 22 февруари 1998 г. в общо 7 спорта.

Атлети от общо 24 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 48 без отличие. Германия успява да спечели най-много медали (29), както и най-много златни (12) отличия. Спортистите от Норвегия печелят най-много сребърни (10) медала, а тези от Австрия – най-много бронзови (9), въпреки че са едва 8-и в общото класиране. Това е първата и единствена Зимна олимпиада за Уругвай. Кения, Република Македония, Азербайджан и Венецуела също дебютират в зимни олимпийски дисциплини.България успява да спечели първия си и единствен златен медал от Зимна олимпиада.

Класиране

Българските медали 
 Злато
 Екатерина Дафовска (биатлон) – 15 km индивидуално

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри 1998